John Roberts (martelaar) (1577-1610), Welsh monnik en martelaar
 Ieuan Gwyllt (pseudoniem van John Roberts, 1822-1877), Welsh musicus
 John Hamilton Roberts (1891-1962), Canadees legerofficier
 John D. Roberts (*1918), Amerikaans chemicus
 John Roberts (historicus) (1928-2003), Brits historicus
 John Griffith Roberts (1946–2016), Welsh voetballer
 John Maddox Roberts (*1947), Welsh sciencefictionschrijver
 John Roberts (rechter) (*1955), opperrechter van het Amerikaans Hooggerechtshof
 John Roberts (journalist) (*1956), Canadees televisiepresentator en journalist
 John Roberts (acteur) (*1979), Amerikaans acteur